Робе́р Эммануэ́ль Пире́с (; род. 29 октября 1973, Реймс) — французский футболист, полузащитник. Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции.

Биография 
Начал карьеру в чемпионате Франции в клубе «Мец», где за шесть лет забил более 40 мячей, после чего переехал в Марсель, где выступал за местный «Олимпик». После ЧЕ-2000 за 10 млн евро перешёл в «Арсенал» к Арсену Венгеру.

Из-за травмы пропустил ЧМ-2002 в Южной Корее и Японии, на который возлагал большие надежды. Участник ЧЕ-2004. С позиции левого инсайда мог не только развивать атаки трёхцветных, но и забивать сам. В составе «Арсенала» в последние годы считался одним из лучших атакующих полузащитников Европы. Предпочитал играть на флангах (обычно слева), нередко забивал.

В 2006 году покинул «Арсенал», перебравшись в испанский «Вильярреал». Пирес играл в футболке «Вильярреала» до 2010 года. За время своего пребывания в клубе игрок провёл на поле 102 матча, в которых забил 13 голов.

18 ноября 2010 года подписал рассчитанный до конца сезона контракт с английской «Астон Виллой».

В 2012 году планировалось его участие в новой футбольной лиге Индии Premier League Soccer, однако турнир так и не состоялся.

В сентябре 2014 года подписал контракт с индийским клубом «Гоа», который истёк 13 марта 2015 года. 25 февраля 2016 года объявил о завершении игровой карьеры.

Достижения

Командные 
«Мец»
 Обладатель Кубка французской лиги: 1996

«Арсенал»
 Чемпион Англии (2): 2002, 2004
 Обладатель Кубка Англии (3): 2002, 2003, 2005
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 2002, 2004
 Финалист Лиги чемпионов: 2006

Сборная Франции
 Чемпион мира: 1998
 Чемпион Европы: 2000
 Обладатель Кубка конфедераций (2): 2001, 2003

Личные 
 Лучший молодой игрок чемпионата Франции: 1996
 Лучший бомбардир Кубка конфедераций: 2001
 Лучший игрок Кубка конфедераций: 2001
 Третий игрок Европы по версии французского журнала Onze Mondial: 2001
 Рекордсмен сборной Франции по количеству голов на Кубках конфедераций: 5 голов
 Включён в состав команды года по версии ПФА(3): 2001/02, 2002/03, 2003/04
 Футболист года в Англии по версии АФЖ: 2002
 Кавалер ордена Почётного легиона: 1998
 Входит в список ФИФА 100

Примечания

Ссылки 

 Профиль  на официальном сайте «Арсенала» 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Европы по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Гоа»
Тренерский штаб ФК «Арсенал» Лондон
ФИФА 100
Кавалеры ордена Почётного легиона